Le turkmène est écrit avec plusieurs alphabets turkmènes. Au Turkménistan, l’alphabet latin est utilisé de nos jours mais l’alphabet cyrillique, un ancien alphabet latin et un ancien alphabet arabe ont été utilisés précédemment, tandis qu’en Afghanistan et en Iran, un alphabet arabe est utilisé.

Alphabet turkmène latin 

Les lettres C, Q, V et X sont absentes.

Alphabet turkmène arabe

Voir aussi
alphabet
turc

Bibliographie

Lien externe
Omniglot 

Turkmene